"Tavisupleba" (en georgiano თავისუფლება) es el himno nacional de Georgia desde 2004. Su título significa "Libertad".

Historia 
El nuevo himno nacional georgiano fue adoptado el 23 de abril de 2004, exactamente cinco meses después de la renuncia del expresidente Eduard Shevardnadze (antiguo Ministro de Relaciones Exteriores de la Unión Soviética). "Tavisupleba" sucedió al antiguo himno Dideba zetsit kurtheuls, adoptado después de la independencia del país de la Unión Soviética. El texto es de la autoría de Davit Maghradze (დავით მაღრაძე) y la música de Zakaria Paliashvili (ზაქარია ფალიაშვილი). El himno fue compuesto por Ioseb K'ech'aq'madze (იოსებ კეჭაყმაძე).

Letra

Letras en georgiano

Letras en Abjasio
Se canta una versión de este himno en abjasio, ya que es un idioma oficial de la República Autónoma de Abjasia.
Ашәа азаҳҳәоит ҳныха, ҳаҧсадгьыл
Иҳазгәакьоу, иҧшьоу ҳтәыла.
Мрала ирлашоул ҳа ҳадгьыл,
Уи азоул изахьӡу амратәыла.
Иахьа иҳамоу ахақәиҭра
Ашәа азаҳҳәоит гәырӷьа бжьыла,
Аеҵәа ҩ-мшынк рыбжьара
Икаҧхоит Анцәа имч ала,
Иныҳәазааит ахақәиҭра,
Ахақәиҭра амч-алша.

Traducción en español
Nuestro icono es la patria.
Confiar en Dios es nuestro credo,
Tierra iluminada de llanuras y montes,
Bendecido por Dios y por el cielo santo.
La libertad que hemos aprendido a seguir.
Hace que nuestros espíritus futuros sean más fuertes,
La estrella de la mañana se elevará sobre nosotros
E ilumina la tierra entre los dos mares.
Gloria a la anhelada libertad,
¡Gloria a la libertad!

Referencias

Enlaces externos 

 Tavisupleba, en formato mp3

Georgia
Símbolos de Georgia
Música de Georgia
Idioma georgiano
Composiciones en si bemol mayor